Il singolare del Chennai Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.
Michail Južnyj era il detentore del titolo, ma ha scelto di non partecipare nel 2009.

Marin Čilić ha vinto in finale 6–4, 7–6(3), contro Somdev Devvarman.

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (secondo turno,infortunato)
  Stanislas Wawrinka (primo turno)
  Marin Čilić  (campione)
  Ivo Karlović (quarti)

 Rainer Schüttler (semifinale,infortunato)
 Carlos Moyá (secondo turno)
 Janko Tipsarević (quarti)  
 Marcel Granollers (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Chennai Open 2009
ATP World Tour 2009